Jiulong est la transcription du chinois 九龙, neuf dragons. Ce mot peut faire référence au 
 Xian de Jiulong, une subdivision administrative du Sichuan
 fleuve Jiulong, un fleuve de la province du Fujian.